Лозовий Анатолій Олексійович  — лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Лозовий Вадим Миколайович ( 1971) — український політик, колишній голова Хмельницької ОДА.
 Лозовий Василь (1911—1995) — український письменник, журналіст.
 Лозовий Віктор Олексійович ( 1938) — український філософ, соціолог.
 Лозовий Євгеній Вікторович ( 1988) — український футболіст, півзахисник «Руху» з Винник.
 Лозовий Ігор Сергійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лозовий Костянтин Митрофанович (1930—1976) — український скульптор.

Див. також 
 Лозова

Примітки